Дек може означати:
 Дек — палуба вітрильних військових суден.
 Дек — жаргонна назва двосторонньої черги.

Див. також 
 Дека